Максенс Боітез, більш відомий як Ridsa ( 16 жовтня 1990 року в місті Орлеан, Франція) — французький репер і співак іспанського походження.

Дискографія

Альбоми

Сингли

Примітки 

Народились 1990
Уродженці Орлеана
Французькі попспіваки